Karabin Mannlicher M1890
 Karabinek Mannlicher M1890